2 miejscowości w Polsce: 
 Swadzim – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Tarnowo Podgórne 
 Swadzim – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek